

Toponymie
en Pologne
en voïvodie de Mazovie.
Popielarze est un village  situé dans la powiat de Wołomin
Popielarze est un village  situé dans la powiat de Piaseczno
en voïvodie de Grande-Pologne.
Popielarze est un village  situé dans la powiat de Gniezno
Popielarze est un village  situé dans la powiat de Turek